Струнен квартет № 15 може да се отнася за:
 Струнен квартет № 15 (Волфганг Амадеус Моцарт)
 Струнен квартет № 15 (Дмитрий Шостакович)
 Струнен квартет № 15 (Лудвиг ван Бетховен)
 Струнен квартет № 15 (Франц Шуберт)